Bagdad kan syfta på:

 7079 Baghdad, asteroid
 Baghdad, The Offsprings första EP

Geografi

Australien 

 Bagdad (ort i Australien), Tasmanien, Southern Midlands,

Irak 

 Bagdad (provins), 
 Bagdad, huvudstaden,

USA 
 Bagdad, Kentucky, ort i Kentucky

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar